Александр Алексеевич Михайлов:
 Михайлов, Александр Алексеевич (1770—1847) — русский архитектор.
 Михайлов, Александр Алексеевич (1911—1982) — советский футболист.
 Михайлов, Александр Алексеевич (1922—2003) — советский литературовед, художественный критик.